Титэцу Ватанабэ (; 5 марта 1907 года — 23 февраля 2020 года) — японский долгожитель. На момент смерти считался старейшим живущим мужчиной мира.

Биография 

Титэцу Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в семье фермеров. После окончания сельскохозяйственной средней школы он отправился на Тайвань с работой в качестве сотрудника компании сахарного тростника. После Второй мировой войны Ватанабэ вернулся в Японию и стал работать в выездном агентстве. После выхода на пенсию он жил с семьёй своего сына до 108 лет, когда он переехал в дом престарелых.

Когда Ватанабэ было 107 лет, в ответ на вопрос о секрете своего долголетия он сказал, что смех может помочь достичь его возраста. Он также сказал, что нужно забывать плохие вещи и не сердиться.

5 марта 2019 года Титэцу Ватанабэ отметил свой 112-й день рождения. 1 июня 2019 года его возраст был подтверждён исследовательской группой геронтологии. 12 февраля 2020 года был признан Книгой рекордов Гиннеса старейшим живущим мужчиной мира.

Титэцу Ватанабэ скончался 23 февраля 2020 года, в возрасте 112 лет, 355 дней. После его смерти, старейшим живущим мужчиной земли стал Роберт Уэйтон.

См. также 
 Долгожитель
 Список живущих 110-летних долгожителей
 Список старейших мужчин
 Список старейших людей в мире
 Список старейших жителей Японии

Ссылки 
 ｢サンキューベイビー！」国内最高齢男性の上越市の渡邉さん112歳　誕生日に村山市長がお祝い («Спасибо, детка!» Мэр города Мураяма поздравил Ватанабэ-сан, самого старейшего мужчину в Японии, с его 112-летним днем рождения в городе Дзёэцу)
 上越市の渡邉智哲さん111歳が国内最高齢男性に 「120歳まで頑張る」 (111-летний Титэцу Ватанабе из города Дзёэцу — самый старый мужчина в Японии: «Я сделаю все возможное, пока мне не исполнится 120 лет»)

Примечания 

Стодесятилетние долгожители Японии